Договор в Роскильде () — мирный договор между королевствами Дания-Норвегия и Вольным городом Ганзейского союза Любеком с одной стороны, и королевством Швеция с другой, подписанный в городе Роскилле 18 и 22 ноября 1568 г., который должен был положить конец Северной Семилетней войне, после де-факто наследования титула короля Швеции Юханом III. В ходе переговоров по инициативе Юхана он отказался от ратификации, посчитав уступки, сделанные его посланниками в Роскилле, слишком далеко идущими. В частности, эти уступки включали шведские обязательства оплатить Дании её военные расходы и уступить шведскую Эстонию. Таким образом, война продолжалась до тех пор, пока не была закончена Штеттинским мирным договором (1570 г.).

Предпосылки 
После того, как шведский король Эрик XIV сошел с ума и убил ведущих аристократов в конце 1567 года, его брат герцог Юхан (позже король Юхан III) взял на себя управление королевством и заключил Эрика в тюрьму. После этого он отправил делегацию в Данию для переговоров об окончании Северной Семилетней войны, унаследованной от его брата. Фредерик II Датский не смог воспользоваться внутришведским конфликтом, поскольку его казна была истощена из-за расходов на немецкие наемные армии, на которые он опирался на протяжении всей войны, и восстановления датского флота, завершившегося к лету 1567 г., после того, как большая его часть затонула во время шторма в июле 1566 г. Кроме того, герцог Юхан поддерживал дружеские отношения с Сигизмундом II Августом, королём Речи Посполитой, подрывая надежды на антишведский союз в Ливонской войне.

Условия 

Шведская делегация в Роскилле согласилась на все требования Дании и Любека. Таким образом, датско-шведский договор включал восстановление довоенных границ между королевствами, за исключением шведских владений в Эстонии, установленного в 1561 году во время Ливонской войны, которое должно было быть передано Магнусу Гольштейнскому, брату датского короля. Кроме того, шведская корона была обязана оплатить датские военные расходы с 1563 по 1568 год. Договор был подписан 18 ноября 1568 года шведскими посланниками Йореном Эрикссоном Гилленстерном (Jörgen Gyldenstiern of Fouglevig), Туре Бильке (Thure Bielcke of Salestad) и Нильс Дженссон (секретарь), а с датской стороны  (Per or Peder Oxe of Gisselfeld, Хофмайстер),  (Frijs of Hesselagger, канцлер), Хольгер Россенкранц (Holger Ottesen Rosenkrantz of Boller, губернатор Северной Ютландии), Педер Бильде (Bilde of Svanholm, командующий Каллундборгом) и Нильс Каасс (Kaas of Taarupgaard, секретарь)

В договоре между Любеком и Швецией последняя подтвердила привилегии Любека с 1523 года и восстановила мир между сторонами. Черновой вариант был подписан 22 ноября 1568 года теми же посланниками Швеции и Дании, которые подписали датско-шведское соглашение, а также Кристофером Тоде (Christoph Tode), Каликстусом Шейном и Фредериком Куэвеллом от Любека, а также Каспаром Паселиком от Дании.

Последствия 

Приняв датские условия, члены шведской делегации превысили свою компетенцию, и Юхан III отказался ратифицировать договоры. Отказ Юхана был подкреплен заявлением , созванного в Стокгольме: Фредерик II должен был получить «порох, свинец и пики» вместо военных репараций.

Точно так же Фредерик II созвал датский риксдаг, единственный, созванный между 1536 и 1627 годами, в январе 1570 года. Пригрозив отречься от престола, Фредерик II добился согласия риксдага и датского совета на новые налоги, которые должны были профинансировать запланированный решающий удар по Швеции в 1570 году. Хотя этот удар так и не был осуществлён, объединённый датский и любекский флот во главе с Пером Мунком ранее в течение одиннадцати дней бомбил Ревель (Таллинн), главный город шведской Эстонии, в июле 1569 года. В ноябре того же года датские сухопутные войска вновь захватили  у шведов, но во время осады потеряли своих командиров  и Франца Брокенхууса.

Любек, помимо военных расходов и потерь, составивших более 300 000 талеров, потерял большую часть довоенной шведской торговли. 13 декабря 1570 года стороны, наконец, заключили мир в Штеттинском договоре.

Примечания 

Мирные договоры XVI века
История Любека
История Швеции
История Дании
1568 год в Европе